Шахимарда́н (; кырг. Шахимардан, также Шохимардон, ранее Хамзаабад) — посёлок в Ферганской области Узбекистана, главный населённый пункт эксклава Шахимардан.

Расположен в долине на северных склонах Алайского хребта на высоте около 1550 метров.

Средняя температура июля 22 °C, января от −3 до 3 °C.

Территориально, совместно с небольшим посёлком Иордан, образует анклав, окружённый землями Баткенской области Киргизии, с населением на 2005 год более 5 тысяч человек, преимущественно узбеков; расстояние до «основной» территории Узбекистана — около 17 км. Это один из трёх, наряду с Сох и Чон-Гара, эксклавов Узбекистана, окружённых территорией Киргизии. Ранее Шахимардан принадлежал советской Киргизии.

География 
Находится в 55 км от Ферганы, с двух сторон омывается реками Дуб-Су и Кок-Су. Площадь эксклава — 90 км². Как и Сохский эксклав, Шахимардан фактически состоит из двух отдельных частей — более крупной и населённой южной (Южный Шахимардан) и более мелкой и малонаселённой северной (Северный Шахимардан).

Население 
Население эксклава в 1993 году составляло около 5.100 человек, из которых 91 % узбеки, 9 % киргизы.

История 

Первое, что обращает на себя внимание — само название «Шахимардан» (Шохимардан), а также название соседнего кишлака «Ярдан» (Ердан, Ёрдан). Современные их переводы (шахимардан — «царь юношей», ярдан — «из оврага» или «от друзей») вне всякого сомнения являются народной этимологией. Наличие в обоих словах окончания «дан» (дон) указывает на истинное их происхождение. «Дон» — восточноиранское слово «вода», которое является очень характерным элементом для древних топонимов. Этот элемент встречается в названиях очень многих старых ферганских кишлаков, и в некоторых случаях местное население с трудом придумывает их расшифровку с точки зрения современного персидского (таджикского) или тюркского языков. Однако, Шахимардан было заселено в глубокой древности, первыми жителями этого места являлось население, говорящее на восточноиранском языке, и назвалось селение Порсин, то есть Фарси.

Основатель империи великих монголов Бабур на рубеже XV—XVI вв. о населении Ферганы писал, в частности, что «…жители Маргинана — сарты…». В другом месте Бабур говорил, что сарты Исфары говорят по-персидски. Эти свидетельства имеют важное значение, потому что Маргинан (нынешний Маргилан) — крупнейший город на юге Ферганы, к которому Шахимардан всегда тяготел политически, экономически и культурно. Исфара — одно из селений в той же южной части Ферганы. Свидетельства Бабура говорят о том, что скорее всего население Шахимардана в начале XVI в. было ираноязычным и говорило на персидском языке. Что, впрочем, не отрицает возможности наличия уже в это время какой-то степени ирано-тюркского двуязычия.

Статистические сведения о населении Шахимардана (и Ярдана) на рубеже XIX—XX вв. выглядит следующим образом:

Если верить приведённым данным статистического комитета русской администрации Ферганской области об этнографическом составе Шахимардана, в 1890 г. в кишлаке жили таджики. В 1909 году, когда тот же орган проводил уточняющее исследование, оказалось, что шахимарданцы все сарты. Во время сплошных и выборочных переписей 1917—1926 гг. была установлена принадлежность жителей кишлака к узбекам. Тем самым, в течение 36 лет (на протяжении жизни одного поколения) этническое название населения Шахимардана сменилось дважды, причём самым радикальным способом — от таджиков к узбекам. Вариант с полной сменой жителей селения отпадает сразу. Значит, происходили какие-то изменения либо в самоидентификации шахимарданцев, либо в способе их описания и классифицирования. Либо то и другое одновременно.

Начиная с 1917 года — сначала по требованию среднеазиатских джадидов, а потом и по велению советской власти — термин «сарты» повсеместно был заменен термином «узбеки». До 1917 года в Ферганской долине, и тем более в Шахимардане, самоназвание «узбеки» не пользовалось большой популярностью. Однако усилия государства, которое на протяжении почти всего прошлого столетия последовательно внедряло это самоназвание в умы людей, оказались не напрасными. Нынешние шахимарданцы воспитаны как узбеки, считают себя узбеками и являются узбеками. Впрочем, память о «таджикском» происхождении всё ещё живёт в местных преданиях и обычаях, придавая локальному узбекскому типу определённое своеобразие и узнаваемость.

Мусульманское предание гласит, что Шахимардан посещал сам Хазрат-Али, четвёртый халиф, зять пророка Мухаммада и здесь находится одна из возможных семи его могил. «Шахимардан» в переводе с персидского языка означает «повелитель людей», что также соотносится с именем Хазрата-Али. В центре Шахимардана существовала мечеть и мавзолей Хазрата-Али, куда верующие приходили молиться, который был разрушен во время сильных землетрясений в 1822 и 1899 годов.

Мирзахидбаев, Шокирхон Каландарович (Мирзохидбоев, Шокирхон Қаландар ўғли) — староста (мингбаши) Риштанской волости, общественный деятель, предприниматель, меценат. Был глубоко религиозным человеком, преданным делу ислама и идее верховенства правосудия в соответствии с Кораном и Сунной. Он на личные сбережения в 1899 году восстановил мавзолей двоюродного брата, зятя и сахабы пророка Мухаммада, выдающего политического и общественного деятеля Хазрата Али. Достоверно известно, что строительные материалы доставлялись в Шахимардан из Риштана.

В 20-х гг. в период гонения на религию, советские власти разрушили мавзолей Али. И лишь после обретения Узбекистаном государственной независимости мавзолей Хазрата-Али был вновь построен на том же месте и сохранил его внешнюю форму.

В советское время населённый пункт носил название Хамзаабад.

В посёлке действовал климатический курорт с турбазами и домами отдыха; в окрестностях функционировал альпинистский лагерь Дугоба. Работал мраморный карьер.

В 1998 году посёлок сильно пострадал от схода селевого потока, принёсшего разрушения и человеческие жертвы.

В 1999 году вооруженные отряды Исламского движения Узбекистана предприняли попытку прорваться с территории Таджикистана через территорию Киргизии в узбекистанскую Ферганскую долину, но были остановлены киргизским спецназом. После этого узбекистанские власти заминировали горные участки границ, в том числе и вокруг Шахимардана, и ограничили доступ на территорию анклавов. Со стороны Киргизии был введён допуск на территории анклавов по разовым пропускам для жителей Ферганской области и визовый режим для остальных граждан Узбекистана.

Осенью 2004 года депутаты киргизского парламента рекомендовали правительству страны обратиться к Узбекистану с территориальными претензиями по анклаву.

В 2004 году был начат демонтаж минных заграждений вокруг анклава, завершившийся в 2005 году.

Весной 2007 года правительства Узбекистана и Киргизии ратифицировали соглашение, разрешающее гражданам обеих стран безвизовые поездки на срок до двух месяцев.

Достопримечательности 
 Почитаемая могила, приписываемая местными легендами сподвижнику пророка Мухаммада, Али.
 Озеро Курбанкуль, вода которого считается местными жителями святой.
 Мавзолей и могила убитого в Шахимардане известного узбекского поэта Хамзы Ниязи.
 Музей, посвящённый биографии Хамзы

Примечания

Ссылки 
 БСЭ: [bse.sci-lib.com/article123316.html Шахимардан]
 Шахимардан: анклавы Ферганской долины
 С.Алимов «По следам преданий»: этимология названия

 
Посёлки городского типа Ферганского района
Курорты Узбекистана
Анклавы
Эксклавы Узбекистана
Переименованные населённые пункты Узбекистана